Live and Rare третій EP американської рок-групи My Chemical Romance, який був випущений 19 грудня 2007 року.

Треклист 
 Famous Last Words – 4:55
 Cancer – 2:39
 House of Wolves – 2:59
 Dead! – 3:17
 Mama – 5:03
 My Way Home Is Through You – 2:59
 Kill All Your Friends – 4:29

Джерела 
 Live and Rare  allmusic
 Live and Rare last.fm

Альбоми My Chemical Romance
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2007
Грудень 2007
Музичні альбоми за алфавітом
Рок-альбоми